Duitsland:
Altenburg (Thüringen)
Altenburg (Reutlingen)
Altenburg (Alsfeld), een stadsdeel van de stad Alsfeld, Hessen 
Altenburg (Jülich), dorp in de gemeente Jülich

Italië:
Altenburg (kasteel)
Altenburg (Italië)

Oostenrijk:
Altenburg (Neder-Oostenrijk)

Verenigde Staten:
Altenburg (Missouri)

Personen met de achternaam Altenburg
Johann Ernst Altenburg, een Duits componist, organist en trompettist

Zie ook
Saksen-Altenburg (doorverwijspagina)